Kutoharjo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kutoharjo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Kutoharjo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar